Die AAPT Championships 2003 waren ein Tennisturnier, welches vom 30. Dezember 2002 bis 5. Januar 2003 in Adelaide stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2003 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche fanden die Qatar Open in Doha und die Tata Open in Chennai statt, die wie das Turnier in Adelaide zur International Series gehörten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Brite Tim Henman, der in diesem Jahr nicht am Turnier teilnahm. Im Viertelfinale schieden die letzten beiden gesetzten Spieler aus, sodass sich im Finale zwei Ungesetzte gegenüberstanden. Der Belgier Kristof Vliegen, der als Qualifikant gestartet war, unterlag dem Russen Nikolai Dawydenko in zwei Sätzen. Dawydenko gewann den ersten Titel der Saison und seiner Karriere. Zuvor hatte er noch kein Finale erreicht.
Im Doppel traten die Titelverteidiger, die Simbabwer Wayne Black und Kevin Ullyett, erneut zusammen an; sie schieden als Setzlistendritte zum Auftakt aus. Im ebenfalls nur aus Ungesetzten bestehendem Finale schlugen die Südafrikaner Jeff Coetzee und Chris Haggard die Paarung aus Maks Mirny und Jeff Morrison. Sie gewannen ihren dritten gemeinsamen Titel. Für Coetzee war es der dritte Titel der Karriere, Haggard war das vierte Mal erfolgreich.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 322.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 347.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

Tennisturnier 2003
Tennisturnier in Adelaide